Selinum agasylloides är en flockblommig växtart som beskrevs av Nicholas Michailovitj Albov. Selinum agasylloides ingår i släktet krusfrön, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krusfrön
agasylloides